Hemigaleus är ett släkte av hajar som ingår i familjen Hemigaleidae. Släktet har även gått under namnet Neogaleus Whitley. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråhajartade hajar
Hemigaleus

en:Hemigaleidae#Hemigaleus